Сијемпре Вива има више значења:

 Сијемпре Вива (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сијемпре Вива (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сијемпре Вива (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијемпре Вива (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику